Rignac puede referirse a: 

 Rignac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Rignac, comuna francesa situada en Lot.